Dort kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Dort,

Nederländerna 

 Dordrecht (ort i Nederländerna), Zuid-Holland, Gemeente Dordrecht, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar